Une trêve est un arrêt limité et négocié d'activités ou d'hostilités pendant une guerre ou un conflit.

 Trêve d'Androussovo : traité qui mit fin à la Guerre russo-polonaise (1654–1667).
 Trêve de Dieu : suspension de l'activité guerrière au Moyen Âge.
 Trêve de Ratisbonne : accord signé en 1684 entre le roi de France Louis XIV et l’empereur romain germanique Léopold I.
 Trêve de Noël lors de la Première Guerre mondiale.
 Organisme des Nations unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST).
 Trêve olympique : trêve respectée par les pays du monde lors des Jeux olympiques.
Par extension au sens figuré, une trêve désigne une pause.
 Trêve des confiseurs : période de Noël.
 Trêve hivernale : appellation donnée à une période définie dans le droit français pendant laquelle on ne peut être exclu de son logement.
Trêve peut aussi désigner :
 Trêve : cheval de course née en 2010.

Voir aussi 

 
 , titre utilisé par quelques œuvres.